Smyrnium cicutarium är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Smyrnium cicutarium ingår i släktet vinglokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vinglokor
cicutarium